The Greatest puede referirse a:

The Greatest (álbum), álbum de Cat Power; 
The Greatest (canción), canción de Michelle Williams; 
The Greatest (canción de Sia), canción de Sia; 
The Greatest (canción de Lana Del Rey) canción de Lana Del Rey;
The Greatest Bits: B-Sides & Rarities; 
The Greatest Gift; 
The Greatest Songs Ever Written (By Us!); 
The Greatest Story Ever D'ohed; 
The Greatest Video Hits – Chapter One; 
The Greatest Story Ever Told; 
The Greatest, película de 2009.